«Московские ведомости» () — газета в Российской империи, принадлежавшая Московскому университету (формально до 1909 года). Издавалась в 1756—1917 годах в Москве.

Газета была создана указом императрицы Елизаветы Петровны (1756) при Московском университете. Первый номер вышел в пятницу, 26 апреля 1756 года и был приурочен к первой годовщине открытия университета и 14-й годовщине коронации Елизаветы. На первой странице был изображён двуглавый орёл, который был единственным графическим изображением. «Московские ведомости» достаточно долго оставались единственной периодической газетой Москвы.

XVIII век 
Первыми редакторами были профессор словесности А. А. Барсов и профессор словесности Н. Н. Поповский; затем профессор С. П. Шевырёв, профессор медицины П. Д. Вениаминов и профессор красноречия и истории Х. А. Чеботарёв. В газете было много иностранных известий из Рима, Бреста, Вены, Лондона, которые, с точки зрения современности, можно отнести к рубрике «на заметку»… Большой объём материала перепечатывался из «Петербургских ведомостей», печатались высочайшие указы, официальные сообщения, военные новости. Вскоре большой официальный раздел газеты привёл её к упадку. Тираж газеты в то время составлял около 600 экземпляров.

В 1779—1789 гг. типографию Московского университета и газету арендовал известный издатель и просветитель Н. И. Новиков, который, в буквальном смысле, «вдыхает» в газету новую жизнь. Начинают печататься статьи, касающиеся разных сфер жизни. В газете можно было найти материалы из провинции, все новинки литературной сферы. Также расширяется корреспондентская сеть, укрепляются внутренние связи по стране. Тираж газеты возрастает до 4 000 экземпляров (небывалый для того времени).

 Приложения к газете
 «Экономический магазин» (1780—1789)
 «Городская и деревенская библиотека» (1782—1786)
 «Прибавления к Московским ведомостям» (1783—1784)
 «Детское чтение для сердца и разума» — первый русский детский журнал (1785—1789)
 «Магазин натуральной истории, физики и химии» (1788—1792)
 «Словарь исторический» (1790—1793)
 «Политический журнал» (1790—1810)
 «Чтение для вкуса, разума и чувствований» (1791—1793)
 «Приятное и полезное препровождение времени» (1794—1798)
 «Иппокрена, или успехи любословия» (1799—1801)

XIX век 
С 1825 издание перешло к П. И. Шаликову. В 1842—1847 (по другим сведениям по 1848 году) редактором был Е. Ф. Корш (1842—1848). При нём газета стала выходить три раза в неделю, увеличился объём культурной хроники и литературных публикаций. В 1847—1849 редактором газеты был Дмитриев, в 1849—1851 В. Хлопов. Позднее редакторами были В. Ф. Корш (1856), М. П. Щепкин (1862), с 1863 редакторы-арендаторы М. Н. Катков и П. М. Леонтьев, позднее газету возглавляли В. А. Грингмут, Л. А. Тихомиров (1909—1913) и другие.

 Приложения
 «Новости русской литературы» (1802—1805)
 «Современная летопись» (1863—1871)

В первый период редакторства Каткова газета имела либеральную направленность и отстаивала необходимость проведения всеобъемлющих реформ; во время реакции 1866 года издание даже на три месяца было приостановлено по требованию правительства. «И в Божьем мире то ж бывает, И в мае снег идёт порой…» — писал по этому поводу Тютчев.

Вместе с Катковым газета дрейфовала вправо и со временем приобрела репутацию реакционно-охранительного органа печати, что ещё более усилилось при Грингмуте. В результате революционных событий и смены власти в 1917 году газета «Московские ведомости», как и большинство периодических изданий царского времени, прекратила своё существование.

Редакторы 

 1756—1765 А. А. Барсов
 1765—1775 П. Д. Вениаминов
 1775—1779 Х. А. Чеботарёв
 1779—1789 Н. И. Новиков
 1789 Александр Артамонович Светушкин
 1789—1793 Василий Иванович Окороков
 1793—1794 В. С. Подшивалов
 1794—1801 Христиан Ридигер и Христоф Христиан Клаудий
 1801—1806 фактор Ф. Ф. Люби, купцы И. В. Попов, Е. М. Гарий
 1809—1814 кн. Владимир Иванович Долгоруков (фактическим редактором был его помощник М. С. Ильинский)
 1814—1841 П. И. Шаликов
 1843—1848 Е. Ф. Корш
 1849 Владимир Хлопов
 1850—1855 М. Н. Катков
 1856—1862 Е. Ф. Корш
 1862 Н. М. Щепкин (несколько месяцев)
 1863—1875 М. Н. Катков и П. М. Леонтьев
 1875—1887 М. Н. Катков
 1887—1896 С. А. Петровский
 1896—1907 В. А. Грингмут
 1907 Александр Эммануилович Нольде
 1908—1909 А. С. Будилович
 1909—1913 Л. А. Тихомиров
 1914 Б. В. Назаревский
 1915—1918 В. В. Назаревский

Эксплуатация бренда 
Позже появилось два одноимённых издания, претендующих на преемственность: одна газета выходит с 1990 года (под редакцией бывшего корреспондента газеты «Московский комсомолец» Леонида Краснера); другая выходит в электронном виде с 2012 года (mosvedi.ru). Газетный бренд «Московские ведомости» принадлежит Издательству «Московские ведомости», директор издательства Леонид Краснер.

Известные авторы 

  
 Анке, Николай Богданович
 Покровский, Василий Иванович
 Райковский, Сергей Андреевич
 Ромазанов, Николай Александрович
 Скалдин, Фёдор Павлович
 Соколов, Дмитрий Васильевич
 Толстой, Николай Сергеевич
 Юшенов, Павел Николаевич.

Примечания

Ссылки 

 
 Электронные копии «Общего указателя передовых статей „Московских ведомостей“, 1863—1887» в путеводителе РНБ «Газеты в сети и вне её»
 
 Московские ведомости // www.hrono.info
 Редакторы «Московских ведомостей».

Газеты Российской империи
Печатные издания, возникшие в 1756 году
Печатные издания, закрытые в 1917 году
Газеты Москвы
Московский государственный университет
Газеты XVIII века
Газеты XIX века
Газеты XX века